Lanshan ist:

Lanshan (Yongzhou) (蓝山县), ein Kreis in der chinesischen Provinz Hunan und gehört zum Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Yongzhou
Lanshan (Linyi) (兰山区), ein Stadtbezirk in der ostchinesischen Provinz Shandong und gehört zum Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Linyi
Lanshan (Rizhao) (岚山区), ein Stadtbezirk in der ostchinesischen Provinz Shandong und gehört zum Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Rizhao